— японская визуальная новелла для взрослых, разработанная Innocent Grey. Она была выпущена 11 Декабря 2009 года для Microsoft Windows.

Сюжет 
Caucasus берет начало в небольшой деревушке под названием  расположенной в горах. В ней находится старое поместье под названием  про которое ходят слухи о странных и необъяснимых вещах, происходящих там. Их обычно называют .

События начинаются с метели, заставшей двух главных героев, направляющихся в деревню Нанацуки. Во время пути их встретила девушка из Особняка Нанацуки. Выслушав их ситуацию она предложила им укрыться от бури в поместье. В этот же день в нём должна была состояться свадьба.

На следующий день было найдено безголовое тело жениха. Это событие вызвало спор по поводу имущества, наследства и того, было ли это ещё одним событием, вызванным «Проклятием Нанацуки». Веревочный мост снаружи был перерезан, отрезав дорогу во внешний мир. Какая судьба ожидает четырёх мужчин и семи женщин, оставшихся в особняке Нанацуки?

Разработка 
Caucasus — шестой проект, разработанный Innocent Grey. Он был анонсирован 21 апреля 2009 года в июньском выпуске Tech Gian за 2009 год. Как и их предыдущие работы, концепт-арт для Caucasus делает Мики Сугина.

Музыка 
Песня для Caucasus под названием «Snowdrop» была исполнена Харукой Шимоцуки. Саундтрек Caucasus был написан Little Wing.

Примечания 

Игры только для Windows
Визуальные романы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Эроге
Компьютерные игры 2009 года